

Домбровно — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Домбровно — село в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства